Grille (auto), een groep luchtspleten voor koeling, of de radiateur van een auto.
 Sturmpanzer 38(t), serie Duitse artillerie-voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, ook bekend als Grille

Zie ook 
 Grill